Plusieurs églises sont nommées église du Cœur-Immaculé-de-Marie, en l'honneur du Cœur immaculé de Marie : 
 l'église du Cœur-Immaculé-de-Marie à Burmarrad, à Malte ; 
 l'église du Cœur-Immaculé-de-Marie à Kemerovo, en Russie ; 
 l'église du Cœur-Immaculé-de-Marie, plus connue sous le nom d’oratoire de Londres ; 
 l'église du Cœur-Immaculé-de-Marie à Paris, dans les  arrondissement, en France.
 l'église du Cœur-Immaculé-de-Marie à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis ; 
 l'église du Cœur-Immaculé-de-Marie à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, en France.

Voir aussi 
 

CoeurImmaculéMarie
~CoeurImmaculéMarie